Sanjay Gupta ist der Name folgender Personen:

* Sanjay Gupta (* 1969), US-amerikanischer Neurochirurg und Journalist
 Sanjay Gupta (Comicautor) (* 1966), indischer Comicautor und Herausgeber
 Sanjay Gupta (Filmemacher) (* 1969), indischer Filmregisseur und Drehbuchautor